П'ятидні — село у Володимирському районі Волинської області.
 П'ятидні (зупинний пункт) — зупинний пункт неподалік однойменного села.